Le qualificazioni del singolare dell'ABN AMRO Rotterdam 2022 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Hugo Gaston (ultimo turno)
  Henri Laaksonen (qualificato)
  Corentin Moutet (ultimo turno)
  Jahor Herasimaŭ (qualificato)

  Bernabé Zapata Miralles (qualificato)
  Philipp Kohlschreiber (ultimo turno)
  Jiří Lehečka (qualificato)
  Salvatore Caruso (primo turno)

Qualificati 

  Bernabé Zapata Miralles
  Henri Laaksonen

  Jiří Lehečka 
  Jahor Herasimaŭ

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO Rotterdam 2022